Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1998 wurde am 19. und 20. August 1998 im Népstadion der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen.

Europameister wurde der Este Erki Nool. Er gewann vor dem zweifachen finnischen Vizeweltmeister (1995/1997) Eduard Hämäläinen. Bronze ging wie bereits 1994 an den Russen Lew Lobodin.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit seiner Siegerleistung von 8667 Punkten blieb der estnische Europameister Erki Nool 144 Punkte unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihm 180, zum Weltrekord 225 Punkte.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 19. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 20. August – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 
19./20. August 1998

Weblinks 
 Budapest European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 10. Januar 2023
 Men Decathlon European Championships 1998 Budapest, todor66.com, abgerufen am 10. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 18th European Athletics Championships Budapest HUN 18–23 AUG 1998 Népstadion, Men Decathlon, S. 639, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 10. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XVII European Championship, Budapest 1998, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 10. Januar 2023
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 10. Januar 2023

Videolink 
 Europameisterschaften EM 1994 Helsinki Zehnkampf Decathlon Teil 3, youtube.com, abgerufen am 10. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1998